YOY nebo yoy (z angl. year on year) je v ekonomii a hospodářství zkratka, která určuje srovnávané údaje jako „rok proti (předchozímu) roku“, případně proti předchozím létům. Užívá se hlavně o ekonomických údajích jako je obrat, zisk, počet zaměstnanců, případně o jejich změnách. Rokem se obvykle rozumí celý kalendářní rok.

Obdobná zkratka Q/Q nebo qoq (quarter on quarter) označuje porovnání po čtvrtletích.

Zkratky